Dans la mythologie grecque, Éryx est un roi sicilien tué par Héraclès. Il a notamment donné son nom :
 au mont Éryx, qui se dresse à la pointe nord-ouest de la Sicile ;
 à Erice (Éryx dans l'Antiquité), une cité à proximité.

Voir aussi 
 L'Eryx, un missile anti-char
 Eryx est un genre de Boidés.

 Dans les murs d'Eryx, une nouvelle fantastique des écrivains américains H. P. Lovecraft et Kenneth J. Sterling publiée en 1939.